Hyalocladium är ett släkte av svampar. Hyalocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalocladium